Бурмак — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бурмак, Григорий Васильевич (1919—1993) — гвардии старший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной и советско-японской войн, Герой Советского Союза (1945).
 Бурмак, Пётр Васильевич (1901—1969) — советский государственный и военный деятель, генерал-лейтенант НКВД СССР.
 См. также 
 Бурмака
 Бурмаков